Ahmed Ghanem (ur. 1959) – egipski lekkoatleta, płotkarz
 Ahmed Ghanem – egipski zapaśnik
 Ahmed Ghanem – egipski pisarz i prawnik
 Ahmed Ghanem Soltan (ur. 1986) – egipski piłkarz